Humphry Ditton (* 29. Mai 1675 in Salisbury; † 15. Oktober 1715) war ein englischer Mathematiker.

Leben 
Ditton studierte Theologie. Durch den Einfluss von Isaac Newton wurde er zum mathematical master des Christ’s Hospitals gewählt.

Werke 
 The general laws of nature and motion: with their application to mechanicks. Also the doctrine of the centripetal forces, … Being a part of the great Mr. Newton’s principles. … illustrated with variety of useful theorems and problems, … printed by T. Mead, for Jer. Seller and Cha. Price; and John Senex, London 1705.
 An Institution of Fluxions, containing the First Principles, Operations, and Applications of that admirable Method, as invented by Sir Isaac Newton. 1706
 Synopsis Algebraica of John Alexander, with many additions and corrections. 1709
 A treatise of perspective demonstrative and practical Illustrated with copper cutts. printed for B. Tooke; and D. Midwinter, London 1712.
 Discourse on the Resurrection of Jesus Christ (1714)
 The New Law of Fluids, or a Discourse concerning the Ascent of Liquids in exact Geometrical Figures, between two nearly contiguous Surfaces. 1714
 William Whiston, Humphry Ditton: A New Method for Discovering the Longitude Both at Sea and Land (1715). Kessinger Pub Co, 2009, ISBN 1-104-59812-4.
 An institution of fluxions: containing the first principles, the operations, … of that admirable method; … printed by W. Botham, for James and John Knapton, London 1726. The second edition, revised, corrected, and improv'd, by John Clarke.
 [Humfred Dittons] Wahrheit der christlichen Religion aus der Auferstehung Jesu Christi auf eine demonstrativische Art bewiesen: nebst e. Anh. Von der Immaterialität der Seelen und andern wichtigen Stücken der natürlichen Religion; mit e. Nachricht von d. Verf. Leben u. Schriften u. dienl. Anm. … / nebst e. Vorr. de. Hrn … von Mosheim von neuem hrsg. von Gabriel Wilhelm Goetten. 4., verm. u. verb. Auflage. Schröder & Merkwitz, Braunschweig / Hildesheim 1749.

Literatur 
 

Mathematiker (17. Jahrhundert)
Mathematiker (18. Jahrhundert)
Brite
Engländer
Geboren 1675
Gestorben 1715
Mann